

Personnes et personnages 

 Tchang Fei (ou Zhang Fei), général chinois de la fin de la dynastie des Han et du début de la période des Trois Royaumes (mort en 221).
 Tchang Hieou (ou Zhang Xiu), seigneur de guerre chinois de la fin de la dynastie des Han orientaux (mort en 207).
 Tchang Kaï-chek, homme politique chinois (1887-1975).
 Tchang Tchong-jen (ou Zhang Chongren), sculpteur ami d'Hergé, qui lui inspira le suivant.
 Tchang Tchong-jen, personnage de fiction des Aventures de Tintin, inspiré du précédent.

Musique 

 Tchang (ou Yangqin), instrument de musique à cordes ouïghour ou ouzbek.

Transcription 

 Tchang, une des transcriptions possibles de la prononciation cantonaise d'un autre nom chinois, 蔣, dont la transcription en pinyin de l'équivalent en mandarin est Jiang.
 Tchang, transcription selon la méthode EFEO de deux noms chinois, 张 (chinois traditionnel 張) et 章. La transcription en hanyu pinyin de ces noms est Zhang (voir cet article).
Patronyme chinois